Jan Terlouw (1931), een Nederlands D66-politicus en schrijver
 echtgenote Alexandra Terlouw-van Hulst (1935-2017), een Nederlands auteur
 dochter Sanne Terlouw (1959), een Nederlands schrijfster en publiciste
 dochter Ashley Terlouw (1960), een Nederlands hoogleraar en illustratrice
 Rinus Terlouw (1922-1992), een Nederlands voetballer